Столпы — топоним:

Белоруссия 
 Столпы — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Столпы — остановочный пункт в Жабинковском районе.
 Столпы — деревня в Березинском районе Минской области.

Украина 
 Столпы — село в Барановском районе Житомирской области Украины.

См. также 
 Столпы Земли
 Столпы творения